Bolkov je název více míst:

v Česku:

 Bolkov – obec v okrese Plzeň-jih
 Bolkov (hrad) – hrad na území obce Zlatá Olešnice v okrese Trutnov
 Bolkov (Rudník) – osada v místní části Rudník obce Rudník v okrese Trutnov

v Polsku:

Bolków – město v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
Bolków (hrad) – hrad ve stejnojmenném městě v Dolnoslezském vojvodství v Polsku